Jessica Moore est un personnage de fiction de la série télévisée Supernatural.
 Jessica Moore est le nom d'une actrice italienne née en 1967.
 Jessica Moore est le nom d'une basketteuse professionnelle américaine née en 1982.
 Jessica Moore est le nom d'une actrice hongroise de films pornographiques née en 1985.
 Jessica Moore est le nom d'une joueuse australienne de tennis née en 1990.
 Jessica Care Moore est le nom d'une femme poète afro-américaine née en 1971.
  est le nom d'une journaliste américaine née en 1982.